Анато́лий Щу́кин:
 
 Щукин, Анатолий Михайлович (1916—1983) — советский актёр театра, кино и озвучивания. Заслуженный артист РСФСР.
 Щукин, Анатолий Николаевич (1932—2023) — российский лингвист, профессор, доктор педагогических наук.